Benhar steht für:

 Benhar (Algerien), Kleinstadt in der Provinz Djelfa, Algerien
 Benhar (Neuseeland), Ort in der Region Otago, Neuseeland
 West Benhar, Ort in North Lanarkshire, Schottland